Rosengarten névvel a következő cikkek találhatók:
Rosengarten (Harburgi járás), település Németországban, Alsó-Szászországban
Rosengarten (Landkreis Schwäbisch Hall), település Németországban, Baden-Württenbergben
Rosengarten (hegység), hegycsoport a olaszországi Dolomitokban (olasz neve Catinaccio)